Carl Christian Gottsche – geologo tedesco
 Carl Moritz Gottsche – botanico tedesco
 Lothar Göttsche – matematico tedesco
 Stefanie Göttsche – cestista tedesca